El nombre ARA Plata puede referirse a los siguientes buques de guerra de Argentina:
 ARA El Plata (1875), monitor de la Escuadra de Sarmiento.
 ARA La Plata (D-4), torpedero o destructor de la clase Córdoba.
Plata, ARA